Billy Ward es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

Billy Ward (boxeador), un boxeador australiano.
Bill Ward (actor), un actor británico.